Бобрич () — топоним в Германии:

 Бобрич — река в Германии.
 Бобрич — коммуна в Германии.
 Бобрич-Хильберсдорф — коммуна в Германии.